14-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 16 клубов. Турнир проводился со 2 апреля по 6 ноября 2005 года.

Чемпионом впервые стал ФК «Актобе». Астанинский «Женис» не смог принять участие в Кубке УЕФА, его место занял алма-атинский «Кайрат-Алматы КТЖ». Вместо «Кайрата» в Кубке Интертото выступил карагандинский «Шахтёр».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ХIV ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА – 2005 на сайте "Казахстанский футбол"

2005
Футбол в Европе в 2005 году